Faustynów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
du powiat de Bełchatów
 Faustynów, un village de la gmina de Kleszczów
 Faustynów, un village de la gmina de Zelów